Willie McLean (1904–1977) amerikai labdarúgó
 Willie McLean (1935–) skót labdarúgó